Cet article relate le parcours de l’équipe des Pays-Bas de football lors de la Coupe du monde organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

Effectif 
Le , Bert van Marwijk annonce une première liste de trente joueurs pré-sélectionnés pour participer à la compétition. Cette liste est ensuite ramenée à vingt-sept puis à vingt-trois noms le .

Qualifications

Groupe 9 

|}

Phase finale de la Coupe du monde

Premier tour - groupe E

Huitième de finale

Pays-Bas - Slovaquie 
Les Pays-Bas battant la Slovaquie par deux buts à un. Robben ouvre le score à la  minute et les Pays-Bas se mettent à l' abri à la  par l'intermédiaire de Sneijder. Vittek sauve l'honneur pour la Slovaquie à la dernière minute sur pénalty.

Homme du match :  Arjen Robben

Quart de finale

Pays-Bas - Brésil 
Les Pays-Bas battent de justesse le Brésil. Largement dominés en première période avec notamment un but de Robinho dès la dixième minute, les Oranje réagissent et égalisent à la suite d'un coup franc excentré de Wesley Sneijder (). À la , sur un corner d'Arjen Robben, Dirk Kuyt dévie la balle de la tête vers Wesley Sneijder qui marque d'un coup de tête imparable dans la lucarne opposée de Julio César. L'arbitre japonais a souvent hésité à sanctionner les mauvais gestes au cours de la partie. Ainsi, Van Bommel a réussi l'exploit de terminer le match sans le moindre carton, malgré un nombre incalculable de fautes non sanctionnées tandis que du côté brésilien Félipe Melo a été expulsé à un quart d'heure de la fin.

Homme du match :  Wesley Sneijder

Demi-finale

Pays-Bas - Uruguay 
Les Pays-Bas ouvrent rapidement le score d'une belle frappe de Van Bronckrost mais Diego Forlan égalise pour l'Uruguay avant la pause. Wesley Sneijder et Arjen Robben forcent la décision en seconde période pour donner un avantage de deux buts à leur sélection. Mais l' Uruguay pousse en fin de rencontre et réduit le score dans les ultimes minutes. Les Néerlandais parviennent néanmoins à conserver le résultat pour s'imposer 3 à 2.

Homme du match :  Wesley Sneijder

Finale

Pays-Bas - Espagne 

Homme du match : Andrés Iniesta

Notes et références 

Pays-Bas
2010